Rio Santo Antônio kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Rio Santo Antônio (vattendrag i Argentina),

Brasilien 

 Rio Santo Antônio (vattendrag i Brasilien, Santa Catarina), 
 Rio Santo Antônio (vattendrag i Brasilien, Minas Gerais, lat -19,24, long -42,32), 
 Rio Santo Antônio (vattendrag i Brasilien, Espírito Santo), 
 Rio Santo Antônio (vattendrag i Brasilien, Minas Gerais, lat -17,48, long -45,62), 
 Rio Santo Antônio (vattendrag i Brasilien, Bahia, lat -12,77, long -41,27), 
 Rio Santo Antônio (vattendrag i Brasilien, Tocantins), 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar